hrabstwo Hale (ang. Hale County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Hale (ang. Hale County) w USA, w stanie Teksas